Bruun ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Bruun (* 1985), dänische Musikerin und Schauspielerin
 Andreas Bruun (1737–1788), dänisch-norwegischer Handelsverwalter
 Anton Frederik Bruun (1901–1961), dänischer Meeresbiologe und Ozeanograf
 Åshild Bruun-Gundersen (* 1986), norwegische Politikerin
 Bertel Bruun (1937–2011), US-amerikanischer Neurologe, Amateur-Ornithologe und Sachbuchautor

 Christopher Bruun (1839–1920), norwegischer Geistlicher und Lehrer
 Edgar Bruun (1905–1985), norwegischer Geher
 Einar Bruun (1890–1967), norwegischer Schneider, Schauspieler und Regisseur
 Ernst Bruun Olsen (1923–2011), dänischer Schauspieler, Dramatiker, Hörspielautor und Regisseur
 Haakon Bruun-Hanssen (* 1960), norwegischer Admiral
 Helge Gösta Bruun (1897–?), schwedischer Genetiker
 Jacob Bruun Larsen (* 1998), dänischer Fußballspieler
 Johan Henrik Bruun (1732–1796), dänisch-norwegischer Kaufmann
 Kim Bruun (* 1993), dänischer Badmintonspieler
 Kim Malthe-Bruun (1923–1945), Mitglied der dänischen Widerstandsbewegung
 Klavs Bruun Jørgensen (* 1974), dänischer Handballspieler
 Kristian Bruun (* um 1980), kanadischer Schauspieler
 Laurids Bruun (1864–1935), dänischer Schriftsteller
 Magnus Bruun (* 1984), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Bruun Pedersen (* 1970), dänischer Handballtrainer und -spieler
 Morten Bruun (* 1965), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Patrick Bruun (1920–2007), finnischer Althistoriker und Numismatiker

 Richard Jens Ernst von Bruun-Neergaard (1822–1866), deutscher Politiker
 Signe Bruun (* 1998), dänische Fußballspielerin
 Sverre Bruun (1886–1987), norwegischer Lektor und Lehrbuchautor

Siehe auch:
 Brun Candidus von Fulda
 Brun
 Bruhn